Сестрорецкий 437-й пехотный полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии во время Первой мировой войны.

История
Сформирован 6 (19) июня 1915 г. из 16-й Ярославской, 308-й Петроградской, 348-й Вологодской пеших дружин Государственного ополчения. Входил в состав 110-й пехотной дивизии, состоял из 3 батальонов.

Командиры полка 
 полковник Леонтьев, Сергей Михайлович (20.03.1916 — 15.06.1916)
 полковник Функ, Виктор Алексеевич (1916)

Известные личности, служившие в полку 
 Король, Фёдор Петрович, командир роты, впоследствии советский военачальник, генерал-майор (1940)
 Перхорович, Франц Иосифович, полуротный командир, впоследствии советский военачальник, гвардии генерал-лейтенант, Герой Советского Союза (1945)

Примечания

Ссылки 
 История полка на сайте: Офицеры РИА

Вооружённые силы России во время Первой мировой войны
Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1915 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году